Schaumburg-Lippe bezeichnet:

Territorien:
 Schaumburg-Lippe, geschichtlicher Überblick
 Grafschaft Schaumburg-Lippe im Heiligen Römischen Reich 1640/1647 bis 1807
 Fürstentum Schaumburg-Lippe im Rheinbund 1807–1815, im Deutschen Bund 1815–1871, ein Bundesstaat im Deutschen Reich 1871–1918
 Freistaat Schaumburg-Lippe, ein Land im Deutschen Reich 1918–1946
 Landkreis Schaumburg-Lippe, ein Landkreis in Niedersachsen 1946–1977

Kirche:
 Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe

Adelsgeschlecht:
 Haus Schaumburg-Lippe, eine Linie des Hauses Lippe

 Gertraud Prinzessin zu Schaumburg-Lippe (* 1956), österreichische Politikerin, Landtagsabgeordnete 
 Otto Heinrich zu Schaumburg-Lippe (1854–1935), Prinz des Hauses Schaumburg-Lippe